Liste der Gemeinden in der Provinz Vercelli.

 
Liste (Gemeinden in Italien)